Бисера — распространённое имя собственное; имеющее вид топонимов и фамилий.
 Бисера, Джо (род. 1980) — уругвайский защитник, участник чемпионата мира 2002 года.
 Большая Бисера — река в России, протекает по Омутнинскому району Кировской области.
 Малая Бисера — река в России, протекает в Омутнинском районе Кировской области.